Флаг Алнашского района — является одним из официальных символов муниципального образования «Алнашский район» Удмуртской Республики Российской Федерации.

Принят решением Алнашского районного Совета депутатов от 24 октября 2003 года.

Описание 
Флаг Алнашского района представляет собой прямоугольное двухцветное полотнище с соотношением ширины к длине 1:2, состоящее из двух равновеликих горизонтальных полос: верхней — красного и нижней — чёрного цвета. В середине расположена эмблема в виде буквы «А» серебряного цвета, с перемычкой в виде стрелы.

По древнему мифологическому представлению бело-чёрно-красный триколор обозначает трёхчастность Вселенной (верхний, средний и нижний миры).

Толкование цветов и символов 
 Чёрный цвет является символом земли и стабильности.
 Красный цвет — символ солнца, торжества и жизни.
 Белый цвет — символ космоса и нравственной чистоты.
 Буква «А» является символом наименования района, а также, согласно Ю. Н. Лобанову, будучи первой буквой алфавита, указывает на лидирующее положение района в сельском хозяйстве и культуре Удмуртии.
 Стрела показывает устремлённость в лучшее будущее, а также является данью древним верованиям удмуртов, приписывавших стреле магические свойства.

См. также 
 Герб Алнашского района

Примечания

Литература 
 И. З. Иванов. Алнаши — сердцу добрый свет / ред. сост. О. П. Майкова. — Ижевск, ул. Пастухова, 13.: «Удмуртия», 2004. — С. 55. — 304 с. — 3000 экз. — ISBN 5-7659-0228-6

Ссылки 
 Алнашский район (Удмуртия) — гербы и флаги | Геральдика.ру
 Алнашский район | Моя Удмуртия

Алнашский район
Флаги Удмуртии
Флаги с изображением стрелы